Zuiderhout (Teteringen), zorgcentrum in Teteringen
J.W. Zuiderhout, burgemeester in de gemeentes Giessendam en Hardinxveld
Natasja Zuiderhout, een bijpersonage uit Medisch Centrum West
Zuiderhout (Blokker), een straat in Blokker 
Zuiderhout (Haarlem), een buurt en park in Haarlem
Zuiderhout (Oosterhout), een straat in Oosterhout
Zuiderhout (Zaandam), een buurt in Zaandam

Zie ook 

 Oosterhout
 Westerhout